Rio James (Dakotas)
 Rio James (Virgínia)
 Rio James (Missouri)

Ver também 
 River James

Desambiguação